Играх () — село в Рутульском районе Дагестана. Входит в Хлютское сельское поселение.

География 
Располагалось на южном склоне Самурского хребта на реке Лакункам, в 9 км северо-восточнее районного центра села Рутул.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рутульского района